Wahlkreis 131 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 131
 Landtagswahlkreis 131